Sebastian Joestar (Rancagua, Chile, 20 de marzo de 1990) es un luchador profesional chileno que trabaja en la Max Lucha libre, siendo uno de los más grandes exponentes del deporte en el campo nacional.

Carrera 

Debutó como profesional el 6 de enero de 2007, en la Xplosion Nacional de Lucha Libre, en ese entonces su nombre de luchador era Criminal y Agressor era su entrenador. Fue hasta el 2016 que Sebastian se volvió fanático del manga y anime JoJo's Bizarre Adventure, tanto que decidió cambiarse el nombre a uno parecido al del protagonista, ahí nació Sebastian Joestar.

Ha ganado títulos como el FULL World Championship, MAX Hardcore Title, MAX Maximo Title, este último en dos ocasiones.

Títulos

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en cagematch.net

Nacidos en Rancagua
Luchadores profesionales de Chile